William Buckley peut faire référence à :
 William Buckley (1780-1856), aventurier britannique.
 William F. Buckley, Jr. (1925-2008), essayiste et journaliste américain.